Mads Christian Kruse-Andersen (født 25. marts 1978 på Lolland) er en dansk letvægtsroer. Han blev olympisk mester i roning ved de OL 2008 i Beijing. Han er bosat i Sorø. Han er uddannet linieofficer fra Hærens Officersskole. Lige pt. er han medlem i Sorø Roklub, men har tidligere været medlem i Saxkjøbing Roklub, Maribo Roklub og Bagsværd Roklub. Han var med i den danske letvægtsfirer, bedre kendt som Guldfireren. Siden OL i Beijing er han gået ind i politik. Siden sommeren 2009 folketingskandidat for Konservative opstillet i Ringsted som er en del af Sjællands Storkreds. Arbejder for at sætte fokus på vigtigheden af træning og motion som en del af uddannelsessystemet og sundhedssystemet.

Resultater:
 U18VM: 1. plads i 1996 i dobbeltfirer
 VM: 1. plads i 2003 og 2004 i letvægtstoer.
 OL: Guld i 2008 med Guldfireren

Eksterne henvisninger 
 Mads Kruse-Andersen egen hjemmeside
 Mads Kruse Andersen på Dansk Forening for Rosports hjemmeside, roning.dk
 Profil på ol.dk 
 

Olympiske roere fra Danmark
Folketingskandidater fra Det Konservative Folkeparti
Olympiske mestre fra Danmark
Medaljevindere fra Danmark ved sommer-OL 2008
Personer fra Lolland